Brachyceridae es una familia de gorgojos. Hay al menos 150 géneros en cinco subfamilias en Brachyceridae. Fue tratado como una subfamilia de Curculionidae.
 Es de distribución mundial, excepto Antártida.

Cladograma

Véase también
 Lista de géneros

Referencias

Enlaces externos 

 U. British Columbia
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011)  Catalogue of Life  Consultado el 12 de julio de 2021.
 Biolib  Consultado el 12 de julio de 2021.
 

Brachyceridae